Butterfly Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butterfly Butte (Arizona)	
 Butterfly Butte (Idaho)	
 Butterfly Butte (Washington)